Le Bris ist Teil des Familiennamens folgender Personen:
 Benoît Le Bris (* 1976), französischer Fußballspieler
 Gilbert Le Bris (* 1949), französischer Politiker
 Gonzague Saint Bris (1948–2017), französischer Journalist und Schriftsteller
 Jean Marie Le Bris (1817–1872), französischer Luftfahrtpionier
 Régis Le Bris (* 1975), französischer Fußballspieler
 Théo Le Bris (* 2002), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bris
 Bris (Begriffsklärung)
 Mount Bris